Di seguito una lista di asteroidi dal numero 508001 al 509000 con data di scoperta e scopritore.

508001-508100 

|-
| 508001 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508002 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508003 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508004 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508005 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508006 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508007 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508008 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508009 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 508010 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508011 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508012 - ||  ||  || CSS
|-
| 508013 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508014 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 508015 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 508016 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508017 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508018 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508019 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 508020 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508021 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508022 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508023 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508024 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508025 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508026 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508027 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508028 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508029 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508030 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 508031 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508032 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508033 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508034 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 508035 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508036 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508037 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508038 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508039 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508040 - ||  ||  || OAM
|-
| 508041 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 508042 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508043 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508044 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508045 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508046 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 508047 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 508048 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508049 - ||  ||  || CSS
|-
| 508050 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508051 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 508052 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508053 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508054 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508055 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508056 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508057 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508058 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508059 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 508060 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 508061 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508062 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 508063 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508064 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508065 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508066 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508067 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508068 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508069 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508070 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508071 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508072 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508073 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 508074 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508075 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508076 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508077 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 508078 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508079 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508080 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508081 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508082 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 508083 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508084 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508085 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508086 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 508087 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508088 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508089 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508090 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 508091 - ||  ||  || CSS
|-
| 508092 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508093 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 508094 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508095 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508096 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508097 - ||  ||  || WISE
|-
| 508098 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508099 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508100 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

508101-508200 

|-
| 508101 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 508102 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508103 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508104 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508105 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508106 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 508107 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508108 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508109 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 508110 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508111 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508112 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 508113 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 508114 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508115 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508116 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 508117 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508118 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 508119 - ||  ||  || WISE
|-
| 508120 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508121 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508122 - ||  ||  || OAM
|-
| 508123 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 508124 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508125 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508126 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508127 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508128 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 508129 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508130 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 508131 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508132 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508133 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 508134 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 508135 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 508136 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508137 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 508138 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508139 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 508140 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 508141 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508142 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508143 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508144 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508145 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 508146 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 508147 - ||  ||  || WISE
|-
| 508148 - ||  ||  || CSS
|-
| 508149 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508150 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508151 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508152 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508153 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 508154 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508155 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508156 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508157 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 508158 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508159 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 508160 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508161 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508162 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508163 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508164 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508165 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508166 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508167 - ||  ||  || CSS
|-
| 508168 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 508169 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508170 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 508171 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508172 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508173 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508174 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508175 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508176 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508177 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508178 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 508179 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508180 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 508181 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 508182 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508183 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508184 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 508185 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 508186 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 508187 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508188 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 508189 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 508190 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508191 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508192 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508193 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 508194 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508195 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508196 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508197 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508198 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508199 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508200 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

508201-508300 

|-
| 508201 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508202 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 508203 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 508204 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 508205 - ||  ||  || CSS
|-
| 508206 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508207 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508208 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508209 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508210 - ||  ||  || WISE
|-
| 508211 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508212 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508213 - ||  ||  || WISE
|-
| 508214 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508215 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508216 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 508217 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508218 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508219 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508220 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508221 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508222 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508223 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 508224 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 508225 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 508226 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 508227 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 508228 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508229 - ||  ||  || WISE
|-
| 508230 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 508231 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 508232 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508233 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 508234 - ||  ||  || CINEOS
|-
| 508235 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508236 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508237 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508238 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508239 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508240 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508241 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 508242 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508243 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508244 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508245 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 508246 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 508247 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 508248 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508249 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508250 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508251 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508252 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 508253 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508254 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508255 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508256 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508257 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508258 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 508259 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508260 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 508261 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508262 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508263 - ||  ||  || WISE
|-
| 508264 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508265 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 508266 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508267 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508268 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508269 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508270 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 508271 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508272 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508273 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508274 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 508275 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508276 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508277 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508278 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508279 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 508280 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508281 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508282 - ||  ||  || CSS
|-
| 508283 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508284 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508285 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508286 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 508287 - ||  ||  || OAM
|-
| 508288 - ||  ||  || WISE
|-
| 508289 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508290 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 508291 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508292 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 508293 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508294 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508295 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508296 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508297 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508298 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508299 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508300 - ||  ||  || WISE
|-
|}

508301-508400 

|-
| 508301 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508302 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508303 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508304 - ||  ||  || WISE
|-
| 508305 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 508306 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508307 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508308 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 508309 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508310 - ||  ||  || WISE
|-
| 508311 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 508312 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508313 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 508314 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508315 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508316 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508317 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508318 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508319 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508320 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508321 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 508322 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 508323 - ||  ||  || WISE
|-
| 508324 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 508325 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508326 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508327 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508328 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 508329 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 508330 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508331 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 508332 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 508333 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508334 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508335 - ||  ||  || WISE
|-
| 508336 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508337 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508338 - ||  ||  || Schwamb, M. E.
|-
| 508339 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 508340 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508341 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508342 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508343 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508344 - ||  ||  || CSS
|-
| 508345 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508346 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 508347 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508348 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508349 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 508350 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508351 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508352 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508353 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508354 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 508355 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508356 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508357 - ||  ||  || CSS
|-
| 508358 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 508359 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508360 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 508361 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 508362 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508363 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 508364 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 508365 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508366 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 508367 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 508368 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508369 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 508370 - ||  ||  || CSS
|-
| 508371 - ||  ||  || CSS
|-
| 508372 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508373 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508374 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508375 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508376 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 508377 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 508378 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508379 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508380 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508381 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508382 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508383 - ||  ||  || WISE
|-
| 508384 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508385 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 508386 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 508387 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508388 - ||  ||  || CSS
|-
| 508389 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 508390 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508391 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508392 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508393 - ||  ||  || CSS
|-
| 508394 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 508395 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508396 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508397 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
| 508398 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508399 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 508400 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

508401-508500 

|-
| 508401 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508402 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508403 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508404 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508405 - ||  ||  || CSS
|-
| 508406 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508407 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508408 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 508409 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508410 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508411 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508412 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508413 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508414 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 508415 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 508416 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508417 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 508418 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508419 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508420 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 508421 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508422 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508423 - ||  ||  || CSS
|-
| 508424 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508425 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508426 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 508427 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 508428 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508429 - ||  ||  || CSS
|-
| 508430 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 508431 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 508432 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 508433 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 508434 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 508435 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508436 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508437 - ||  ||  || CSS
|-
| 508438 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 508439 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 508440 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508441 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508442 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 508443 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 508444 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508445 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508446 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508447 - ||  ||  || CSS
|-
| 508448 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508449 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508450 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 508451 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 508452 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508453 - ||  ||  || WISE
|-
| 508454 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508455 - ||  ||  || CSS
|-
| 508456 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508457 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508458 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 508459 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 508460 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 508461 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508462 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508463 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508464 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508465 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 508466 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 508467 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508468 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508469 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 508470 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508471 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508472 - ||  ||  || CSS
|-
| 508473 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508474 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508475 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508476 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 508477 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508478 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508479 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508480 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508481 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508482 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 508483 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 508484 - ||  ||  || WISE
|-
| 508485 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508486 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508487 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 508488 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 508489 - ||  ||  || CSS
|-
| 508490 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508491 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 508492 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508493 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 508494 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508495 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508496 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508497 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508498 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508499 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 508500 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

508501-508600 

|-
| 508501 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508502 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508503 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508504 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508505 - ||  ||  || WISE
|-
| 508506 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508507 - ||  ||  || CSS
|-
| 508508 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508509 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508510 - ||  ||  || WISE
|-
| 508511 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508512 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508513 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508514 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508515 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508516 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508517 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508518 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508519 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508520 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508521 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508522 - ||  ||  || WISE
|-
| 508523 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508524 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508525 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508526 - ||  ||  || WISE
|-
| 508527 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508528 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 508529 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508530 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 508531 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508532 - ||  ||  || CSS
|-
| 508533 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508534 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508535 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508536 - ||  ||  || CSS
|-
| 508537 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508538 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 508539 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508540 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 508541 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508542 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508543 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508544 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508545 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 508546 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508547 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508548 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508549 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508550 - ||  ||  || WISE
|-
| 508551 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508552 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508553 - ||  ||  || WISE
|-
| 508554 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508555 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 508556 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508557 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 508558 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508559 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508560 - ||  ||  || CSS
|-
| 508561 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508562 - ||  ||  || WISE
|-
| 508563 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508564 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508565 - ||  ||  || OAM
|-
| 508566 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508567 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508568 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508569 - ||  ||  || CSS
|-
| 508570 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508571 - ||  ||  || OAM
|-
| 508572 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508573 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 508574 - ||  ||  || WISE
|-
| 508575 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508576 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508577 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508578 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508579 - ||  ||  || WISE
|-
| 508580 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508581 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508582 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508583 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508584 - ||  ||  || CINEOS
|-
| 508585 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508586 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508587 - ||  ||  || CSS
|-
| 508588 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 508589 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 508590 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508591 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508592 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508593 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508594 - ||  ||  || CSS
|-
| 508595 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508596 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 508597 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508598 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508599 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 508600 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|}

508601-508700 

|-
| 508601 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508602 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508603 - ||  ||  || CSS
|-
| 508604 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508605 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508606 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 508607 - ||  ||  || CSS
|-
| 508608 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508609 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 508610 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508611 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508612 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508613 - ||  ||  || CSS
|-
| 508614 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508615 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508616 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508617 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508618 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508619 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508620 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508621 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508622 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508623 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508624 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508625 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508626 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508627 - ||  ||  || CSS
|-
| 508628 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508629 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 508630 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508631 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508632 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 508633 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508634 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508635 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508636 - ||  ||  || CSS
|-
| 508637 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508638 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508639 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508640 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508641 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508642 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508643 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508644 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 508645 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508646 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508647 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 508648 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508649 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 508650 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 508651 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508652 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508653 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508654 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508655 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508656 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508657 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508658 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508659 - ||  ||  || CSS
|-
| 508660 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508661 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508662 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508663 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 508664 - ||  ||  || CSS
|-
| 508665 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 508666 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 508667 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 508668 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 508669 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508670 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 508671 - ||  ||  || CSS
|-
| 508672 - ||  ||  || CSS
|-
| 508673 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508674 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508675 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 508676 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508677 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508678 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508679 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508680 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508681 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508682 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508683 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508684 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508685 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508686 - ||  ||  || CSS
|-
| 508687 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508688 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508689 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508690 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508691 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508692 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508693 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508694 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508695 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508696 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508697 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508698 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508699 - ||  ||  || CINEOS
|-
| 508700 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

508701-508800 

|-
| 508701 - ||  ||  || CSS
|-
| 508702 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508703 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508704 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508705 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508706 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508707 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508708 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508709 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 508710 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508711 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508712 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508713 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508714 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508715 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508716 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508717 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508718 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 508719 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508720 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508721 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508722 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508723 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508724 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508725 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508726 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 508727 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508728 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508729 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508730 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508731 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508732 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508733 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508734 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508735 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508736 - ||  ||  || CSS
|-
| 508737 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508738 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508739 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508740 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508741 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508742 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508743 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508744 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508745 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508746 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 508747 - ||  ||  || CSS
|-
| 508748 - ||  ||  || CSS
|-
| 508749 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508750 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508751 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508752 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508753 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508754 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508755 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
| 508756 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508757 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508758 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508759 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508760 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508761 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508762 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508763 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508764 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508765 - || -L ||  || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
| 508766 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508767 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508768 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508769 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508770 - ||  ||  || Jewitt, D. C., Luu, J. X.
|-
| 508771 - ||  ||  || Veillet, C.
|-
| 508772 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 508773 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508774 - ||  ||  || CSS
|-
| 508775 - ||  ||  || CSS
|-
| 508776 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 508777 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 508778 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508779 - ||  ||  || CSS
|-
| 508780 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508781 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508782 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 508783 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 508784 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 508785 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508786 - ||  ||  || CSS
|-
| 508787 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508788 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
| 508789 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508790 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508791 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 508792 - ||  ||  || Trujillo, C. A., Sheppard, S. S., Jewitt, D. C.
|-
| 508793 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508794 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508795 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 508796 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 508797 - ||  ||  || Bickel, W.
|-
| 508798 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 508799 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 508800 - ||  ||  || LINEAR
|-
|}

508801-508900 

|-
| 508801 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 508802 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 508803 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 508804 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 508805 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508806 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 508807 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 508808 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 508809 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 508810 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 508811 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 508812 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 508813 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 508814 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 508815 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 508816 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 508817 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 508818 - ||  ||  || Korlevic, K.
|-
| 508819 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508820 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 508821 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 508822 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508823 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
| 508824 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 508825 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 508826 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 508827 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 508828 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 508829 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 508830 - ||  ||  || NEAT
|-
| 508831 - ||  ||  || Clingan, R.
|-
| 508832 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508833 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508834 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508835 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 508836 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508837 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 508838 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 508839 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 508840 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 508841 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 508842 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508843 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 508844 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 508845 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 508846 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 508847 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 508848 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 508849 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
| 508850 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508851 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 508852 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 508853 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508854 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508855 - ||  ||  || NEAT
|-
| 508856 - ||  ||  || NEAT
|-
| 508857 - ||  ||  || NEAT
|-
| 508858 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508859 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508860 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 508861 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 508862 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 508863 - ||  ||  || NEAT
|-
| 508864 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 508865 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 508866 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 508867 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 508868 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 508869 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
| 508870 - ||  ||  || NEAT
|-
| 508871 - ||  ||  || NEAT
|-
| 508872 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 508873 - ||  ||  || NEAT
|-
| 508874 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508875 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 508876 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508877 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 508878 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508879 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 508880 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508881 - ||  ||  || CINEOS
|-
| 508882 - ||  ||  || NEAT
|-
| 508883 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 508884 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508885 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508886 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508887 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 508888 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508889 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508890 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508891 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508892 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508893 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 508894 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508895 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 508896 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508897 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508898 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508899 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 508900 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

508901-509000 

|-
| 508901 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508902 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 508903 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 508904 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508905 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 508906 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508907 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 508908 - ||  ||  || CSS
|-
| 508909 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 508910 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 508911 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 508912 - ||  ||  || CSS
|-
| 508913 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508914 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 508915 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 508916 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508917 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 508918 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 508919 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508920 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508921 - ||  ||  || NEAT
|-
| 508922 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508923 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 508924 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508925 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 508926 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 508927 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 508928 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 508929 - ||  ||  || CSS
|-
| 508930 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 508931 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 508932 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 508933 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 508934 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 508935 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 508936 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 508937 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508938 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508939 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 508940 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 508941 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 508942 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 508943 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 508944 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 508945 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 508946 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508947 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 508948 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 508949 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 508950 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 508951 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
| 508952 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508953 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508954 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508955 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 508956 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 508957 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508958 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508959 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508960 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508961 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 508962 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508963 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508964 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508965 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508966 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 508967 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 508968 - ||  ||  || CSS
|-
| 508969 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508970 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508971 - ||  ||  || Veillet, C.
|-
| 508972 - ||  ||  || CSS
|-
| 508973 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508974 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 508975 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508976 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508977 - ||  ||  || CSS
|-
| 508978 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508979 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508980 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 508981 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 508982 - ||  ||  || CSS
|-
| 508983 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 508984 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 508985 - ||  ||  || CSS
|-
| 508986 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508987 - ||  ||  || CSS
|-
| 508988 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508989 - ||  ||  || CSS
|-
| 508990 - ||  ||  || CSS
|-
| 508991 - ||  ||  || Spacewatch
|-
| 508992 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508993 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 508994 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 508995 - ||  ||  || CSS
|-
| 508996 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 508997 - ||  ||  || LINEAR
|-
| 508998 - ||  ||  || LONEOS
|-
| 508999 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
| 509000 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

Collegamenti esterni 
 

0508001